

Anno 
 831 o 831 a.C.

Codici 
 831 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rosemary Hill Observatory, della University of Florida, nella Contea di Levy, della Florida

Matematica 
 831 – numero